Махтумкулі — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 15 травня 1991 року. Монета випущена на честь Махтумкулі (1733–1798) — туркменського поета, родоначальника туркменської літератури.

Історія 

Монета карбувалася на Московському монетному дворі (ММД). Монета належить до найбільшої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1991».

Реверс 
Розміщено портрет Махтумкулі, повернутого обличчям ліворуч. Праворуч півколом роки життя поета «1733» і «1798», розділені крапкою. Ліворуч — напис, виконаний стилізованими, декоративними великими буквами «МАХТУМКУЛИ».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: О. О. Колодкин
 Скульптор: О. О. Новічков

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 100 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 140 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті monetysssr.ru 

 Монети СРСР
 Колишні валюти